Владисла́в Ви́кторович Ами́нов () — российский пловец, бронзовый призёр чемпионата мира 2001 года, чемпион Европы 2000 года, участник летних Олимпийских игр 2000 года. Мастер спорта международного класса (1999).

Спортивная биография 
В 2000 году Аминов в составе сборной России стал чемпионом Европы в комбинированной эстафете 4×100 метров.

В сентябре 2000 года Владислав принял участие в летних Олимпийских играх в Сиднее. Аминов в составе сборной России выступил в комбинированной эстафете 4×100 метров. Но россияне не смогли пробиться в финал, показав в полуфинальных заплывах лишь 9-е время.

В 2001 году Аминов завоевал бронзовую медаль в комбинированной эстафете на чемпионате мира в Фукуоке.

В настоящее время работает в ПАО Сбербанк Красноярское отделение.

Личная жизнь 
 Окончил Сибирской государственной академии физической культуры и спорта (2000 г.) и Омский государственный университет по специальности «Финансы и кредит» (2008 г.).

Примечания

Ссылки 
 
 Результаты спортсмена
 Профиль на сайте Спортивная Россия

Пловцы России
Пловцы на летних Олимпийских играх 2000 года
Чемпионы Европы по плаванию
Выпускники СибГУФК